Чорноземненська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Чорноземненська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Чорноземненська сільська рада — Запорізька область, Якимівський район